Ю́та (, ) — штат в США в группе Горных штатов, расположен в районе Скалистых гор. Граничит на северо-востоке со штатом Вайоминг, на востоке с Колорадо, на юге с Аризоной, на западе с Невадой и на севере с Айдахо. Столица и крупнейший город Солт-Лейк-Сити. Другие крупные города — Огден и Прово.

Юта стала 45-м штатом, принятым в состав США, 4 января 1896 года. Название «Юта» происходит от названия народа Юта и означает «люди гор» на языке Юта. Городское население составляет 87 % всего населения штата, что делает его шестым по степени урбанизации штатом США. Около 80 % населения живёт в районе Уосатч-Фронт, с центром в Солт-Лейк-Сити.

Юта — один из самых религиозно однородных штатов в США. Около 60 % жителей штата, как сообщается, являются членами Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, наиболее крупной ветви мормонизма, которая в значительной степени влияет на культуру штата и повседневную жизнь.

Штат Юта является транспортным центром, здесь развиты информационные технологии и научные исследования, государственные службы, горнодобывающая отрасль, также Юта — крупный туристический центр. По оценкам Бюро переписи населения США, штат Юта был самым быстрорастущим по населению штатом в Соединённых Штатах по состоянию на 2008 год. Город Саут-Джордан в штате был самой быстрорастущей агломерацией в Соединённых Штатах с 2000 по 2005 год.

До начала XX века на русский язык название штата транскрибировалось как Утах.

История 
На стоянке Вишбон (Wishbone) в очаге возрастом 12 480 — 12 060 л. н. археологи нашли четыре обугленных семени табака. 

На солончаках испытательного и тренировочного полигона ВВС штата Юта (UTTR) в местонахождении Trackaway Site нашли отпечатки человеческих ног, оставленные примерно 12 тыс. лет назад. 

Люди в районе Большого Бассейна занимались преимущественно охотой и собирательством. Около 2 тыс. л. н. в районе плато Колорадо сложилась культура корзинщиков анасази. Затем здесь обосновались племена пуэбло, многочисленные следы деятельности которых, в том числе скальные жилища, сохранились на юго-востоке штата. К моменту появления европейцев этот край населяли племена юта, пайюты, навахо и гошуты.

Первыми европейцами на территории современного штата были солдаты Франсиско де Коронадо (1540), искавшие Семь городов Сиболы. В 1776 году два францисканских миссионера Сильвестре де Эскаланте и Франсиско Домингес прошли здесь с экспедицией, целью которой был поиск удобного маршрута для прокладки дороги между Санта-Фе и испанскими миссиями в Калифорнии. К 1825 году здесь побывали такие известные маунтинмены, как Уильям Эшли, Томас Фицпатрик, Джим Бриджер и Джедедайя Смит. В 1843—1844 годах Джон Фримонт первым исследовал район Большого Бассейна. В 1840-е годы Юта служила транзитной территорией для многих экспедиций и переселенцев в Калифорнию, в том числе для печально известной экспедиции Доннера в 1846 году, по маршруту которой годом позже в Юту пришли первые мормоны из Иллинойса. Членам этой конфессии, скрывавшимся от преследований, выпало сыграть решающую роль в освоении региона.

24 июля 1847 года мормоны во главе с Бригамом Янгом вошли в долину Большого Солёного озера. Через год, после окончания американо-мексиканской войны, территория современной Юты отошла к США. В 1849 году мормоны создали штат Дезерет, простиравшийся от Орегона до Мексики и на запад вплоть до хребта Сьерра-Невада, и обратились в Конгресс с просьбой о приёме в состав США. Конгресс отказался признать штат в таких границах, но в 1850 году принял решение о создании меньшей по площади Территории Юта, губернатором которой стал Бригам Янг. Претензии мормонов на создание штата Дезерет, тем не менее, продолжались до 1870-х годов.

История последующих нескольких десятилетий ознаменована конфликтами поселенцев с индейцами, особенно племени юта, которые прекратились только в 1867 году после создания здесь индейских резерваций, а также борьбой федеральных властей с мормонами, которых преследовали за полигамию. В 1857—1858 годах события привели к так называемой «войне в Юте», когда по приказу президента Джеймса Бьюкенена туда были направлены федеральные войска с задачей привести к власти нового губернатора территории, не являвшегося мормоном. Завершение строительства трансконтинентальной железной дороги в 1869 году способствовало интенсивному притоку переселенцев, в том числе немормонов, развитию сельского хозяйства и промышленности. Принятая в 1895 году конституция будущего штата имела необычное по тем временам положение о праве голоса для женщин.

В 1896 году 12 млн гектаров земли (65 % территории Юты) были переданы федеральному правительству и в настоящее время находятся под контролем , входящего в состав министерства внутренних дел США. После этого Юта была принята в состав США в качестве штата. 23 марта 2012 года губернатор Юты — республиканец Гэри Герберт — подписал закон, требующий от федерального правительства вернуть властям штата 12 млн гектаров общественных земель на территории Юты. Херберт пообещал подать на федеральное правительство в суд, если передача земель не состоится до 2015 года.

В конце XIX — начале XX веков здесь были открыты многочисленные месторождения серебра, золота, цинка, меди и других полезных ископаемых. Благодаря развитию системы орошения началось расширение сельскохозяйственных угодий. Военные заказы в период обеих мировых войн способствовали развитию перерабатывающей и добывающей промышленности. В 1960-е годы в штате шла интенсивная урбанизация (ныне большинство населения штата сконцентрировано в крупных городах). В период 1968 по 1990 год население штата выросло почти на 70 %. На 1980-е годы приходится начало диверсификации экономики с преобладающим увеличением роли сферы услуг и туризма.

География 

Штат расположен в центральной части западной части США, его площадь составляет 219 887 км². Граничит с Айдахо (на севере), Вайомингом (на северо-востоке), Колорадо (на востоке), Аризоной (на юге) и Невадой (на западе).

Юта расположена на стыке трёх крупных географических регионов: Скалистых гор, Большого Бассейна и плато Колорадо. Штат характеризуется разнообразием рельефа. На севере центральной части Юты возвышается хребет Уосатч, который поднимается до 3700 м над уровнем моря. На северо-востоке расположены горы Юинта, поднимающиеся до высот 3950 м и более. Высшая точка штата — гора Кингс-Пик, составляющая 4123 м. В западной части хребта Уосатч имеется несколько долин, где сосредоточено около 75 % населения Юты. Запад штата — более пустынная территория, которую пересекают небольшие горные хребты. Исключением является равнина на месте бывшего озера Бонневилль, которая является почти плоской. Плато Колорадо на юге и юго-востоке штата представлено песчаниками; через эту территорию протекает река Колорадо, проделавшая в песчаниках глубокую долину. Восток Юты представлен высоко приподнятой частью плато.

Главная река — Колорадо с притоками Грин-Ривер и Сан-Хуан. На севере Юты расположено самое большое озеро в западной части США — Большое Солёное озеро. Примерно 30 % территории штата покрыто лесами, около половины лесного массива — федеральная собственность (несколько национальных лесных заказников); в большей части лесов вырубка запрещена.

Климат 
Климат Юты главным образом семиаридный и пустынный. Это объясняется тем, что штат находится в так называемой дождевой тени хребта Сьерра-Невада. Восток Юты находится в дождевой тени хребта Уосатч. Летом штат (в особенности его южная и восточная части) лежат на пути муссона, идущего с Калифорнийского залива. Большая часть низменностей Юты получает менее 305 мм осадков в год, хотя в густонаселённом коридоре Уосатч их количество возрастает до 381 мм. Пустыня Большого Солёного Озера — самое засушливое место Юты с годовым количеством осадков менее 127 мм. Снегопады характерны для всех долин, за исключением наиболее южных.

Для большей части территории характерны довольно холодная зима и жаркое лето. Юта защищена от большей части холодных воздушных потоков горами на севере и востоке штата, однако, иногда арктические воздушные массы всё же достигают этой территории. Средние максимальные температуры января меняются от −1 °C в северных долинах до 13 °С в Сент-Джордже. Понижения температур ниже 0 °С отмечаются почти во всех районах Юты, однако в некоторых территориях они случаются чаще и более продолжительны. Максимальные температуры июля меняются от 29 до 38 °С.

Демография 

По данным Бюро переписи населения США на 1 июля 2019 года население Юты составляет ; прирост по сравнению с показателем переписи 2010 года составил 16 %. Женщины составляют 49,6 % населения, мужчины — 50,4 %. По данным переписи 2020 года расовый состав штата следующий: белые (90,6 %), афроамериканцы (1,5 %), коренные американцы (1,6 %), азиаты (2,7 %), гавайцы и океанийцы (1,1 %), ещё 2,6 % населения невозможно однозначно отнести определённой расе. Население главным образом английского (26 %), скандинавского (12 %), немецкого (12 %), ирландского (6 %), шотландского (6 %) происхождения, латиноамериканцы (13 %, из них мексиканцы 9 %).

Распределение населения по религиям по данным на 2014 год: мормоны 55 %, без определённой религии 22 %, католики 5 %, евангельские христиане 7 %, церкви «основного протестантизма» 6 %.

В Юте один из наиболее высоких по стране уровней рождаемости и наиболее низких уровней смертности. По данным переписи 2020 года, Юта — самый быстрорастущий штат США.

Динамика численности населения:
 1950:  
 1960:   29,3 %
 1970:   18,9 %
 1980:   37,9 %
 1990:   17,9 %
 2000:   29,6 %
 2010:   23,7 %
 2020:   18,4 %

Крупные города:

 Солт-Лейк-Сити: 
 Уэст-Валли-Сити: 
 Прово: 
 Уэст-Джордан: 
 Орем:

Экономика 

Согласно данным бюро экономического анализа ВВП Юты составляет 114,5 млрд. $, или 0,78 % от ВВП США. Средний доход на душу населения на 2005 год составлял 24 977$. По данным на январь 2010 уровень безработицы составлял 6,8 %.
Основные отрасли промышленности — машиностроение (производство строительного и горнодобывающего оборудования), авиакосмическая (авиационные детали, компоненты ракет и космических кораблей); производство электрооборудования; пищевая, химическая, нефтяная и полиграфическая промышленность. В Юте добывается более 200 видов полезных ископаемых, имеющих промышленное значение; наиболее важные — нефть, природный газ, уголь, медь. Добыча меди начата ещё в 1907, нефти — в 1948; по добыче меди Юта занимает одно из первых мест в стране. Тем не менее, добывающая промышленность составляет лишь около 3 % валового продукта, а в сельском хозяйстве занято не более 5 % населения. Более 75 % населения занято в сфере обслуживания.

В Юте хорошо развит туризм, большое количество посетителей привлекает главным образом красивая и необычная природа штата. На территории Юты имеется 5 национальных парков (Арчес, Брайс-Каньон, Каньонлендс, Капитол-Риф и Зайон) и 43 парка штата. Кроме того штат известен своими горнолыжными курортами, которые расположены большей частью на севере, вблизи Солт-Лейк-Сити.

Транспорт 
Единственный международный аэропорт Юты находится в Солт-Лейк-Сити, отсюда совершаются вылеты в большинство крупных городов США, Канады и Мексики, а также в Париж и Токио.

Образование 
В штате Юта находится несколько высших учебных заведений. Среди них можно выделить:

 , Сент-Джордж
 Университет Юты, Солт-Лейк-Сити
 Университет штата Юта, Логан
 Университет долины Юта, Орем
 , Огден
 Университет Бригама Янга, Прово
 , Солт-Лейк-Сити
 , Сидар-Сити

См. также 
 Список символов штата Юта
 Художественный музей Спрингвилла

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт штата Юта